Сан-Мартино-сулла-Марручина () — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Кьети.

Население составляет 1035 человек (2008 г.), плотность населения составляет 147 чел./км². Занимает площадь 7 км². Почтовый индекс — 66010. Телефонный код — 0871.

Покровителем коммуны почитается святой Иосиф Обручник, празднование 19 марта.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.sanmartinosm.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики